Billy Thompson peut désigner :
 Billy Thompson (1963-), un ancien joueur américain de basket-ball ;
 Billy Thompson (1968-), un joueur international américain de soccer, reconverti en entraîneur ;
 Billy Thompson (1982-), un joueur canadien de hockey sur glace.